Bielscy herbu Jasieńczyk – polski ród szlachecki
 Bielscy herbu Jelita – polski ród szlachecki
 Bielscy herbu Ostoja – polski ród szlachecki
 Bielscy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki
 Bielscy herbu Rawicz – polski ród szlachecki
 Bielscy herbu Szreniawa – polski ród szlachecki
 Bielscy herbu Trzaska – polski ród szlachecki
 Bielscy herbu Wieruszowa – polski ród szlachecki
 Bielscy (Giedyminowicze) – ród kniaźiowski litewsko-ruski